Kommandantenhaus ist der Name mehrerer bedeutender Gebäude:
Kommandantenhaus (Berlin)
Kommandantenhaus (Göttingen)
Commandantenhus in Stralsund.